Macrosiphoniella  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Палеарктика (около 115 видов) и Неарктика (5 видов). Около 30 % видов описано из Центральной Азии, Сибири, Монголии и Китая.

Описание 
Мелкие насекомые, длина 2—4 мм.
Большинство видов связаны с растениями семейства пупавковые (Anthemideae). Примерно половина видов питаются на Artemisia и по 6‑8 видов обнаружены на Achillea, Aster, Helichrysum, Centaurea и других Cynareae, несколько видов на Chrysanthemum.
Диплоидный набор хромосом 2n=12.

 Подрод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подрод 
 
 
 Подрод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды
 Подрод 
 
 
 
 
 
 
 Подрод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подрод 
 
 
 
 
 Подрод

Примечания

Литература 
 
 Hille Ris Lambers, D . (1938). Contributions to a monograph of the Aphididae of Europe.I. The genus Macrosiphoniella Del Guercio, 1911. Temminckia 3: 1-44.
 Szelegiewicz, H. (1980). Aphids of the genus Macrosiphoniella del Guercio from…..Korea. Ann. zoologici 35: 419—473.

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых